Fran steht für:
 Fran (Vorname)
 Fran, Originaltitel von Wenn die Liebe verbrennt, australischer Film von  Glenda Hambly (1985) 
 Fran Fine, Hauptfigur aus Die Nanny, US-amerikanische Fernsehserie, siehe Die Nanny #Fran Fine

Siehe auch:
 Tropischer Wirbelsturm Fran
 Vran, Gebirgsmassiv in Bosnien und Herzegowina